

Miejscowości w Polsce  
Wg TERYT jest ich 2
 Tarnawa Górna – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce 
 Tarnawa Górna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz

Zobacz też 
 Tarnawa Dolna, Tarnawa